Ово је списак биљних врста које расту у Ботаничкој башти Јевремовац која има статус споменика природе II категорије и заштићена је као споменик културе.

Биљне врсте у Ботаничкој башти Јевремовац
Ботаничка башта